Пулвил (Pulvillus; pulvinus = „възглавница“) е име на:

 Когномен на фамилията Хорации
 Марк Хораций Пулвил (консул), суфектконсул 509, консул 507 пр.н.е.
 Гай Хораций Пулвил, консул 477 и 457 пр.н.е.
 Публий Хораций Пулвил, консул 453, член на първата комисия на децемвирите 451 пр.н.е.
 Луций Хораций Пулвил, консулски военен трибун 386 пр.н.е.
 Марк Хораций Пулвил (трибун), консулски военен трибун 378 пр.н.е.